Англіє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Англіє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна